
Le mot Encelade vient du grec , via le latin .
 Dans la mythologie grecque, Encelade est un Géant qui fut enseveli sous la Sicile.
 En astronomie et en planétologie, Encelade est un satellite naturel de Saturne.
 Gaïa-Encelade est une ancienne galaxie naine ayant fusionné avec la Voie lactée il y a environ  d'années.
  est un essai nucléaire français sous ballon de  tiré le  à proximité de l'atoll de Tureia.

Notes et références

Notes

Voir aussi

Articles connexes